Ве́селый (, ) — чешская и словацкая фамилия.

Известные носители:

 Веселый, Витезслав (род. 1983) — чешский легкоатлет-копьеметатель, чемпион Европы, чемпион мира.
 Веселый, Иржи (род. 1993) — чешский теннисист.
 Веселый, Милош (род. 1972) — чешский бобслеист, участник двух зимних Олимпийских игр.
 Веселый, Франтишек (1943—2009) — чехословацкий футболист, играл на позиции нападающего.
 Веселый, Ян (род. 1990) — чешский баскетболист, игрок клуба «Вашингтон Уизардс».

См. также 
 Веселы
 Весёлый